Eckard  – imię męskie pochodzenia germańskiego. Forma pokrewna imienia Ekkehard.

Osoby noszące imię Eckard 
 Eckard Briest - niemiecki ambasador
 Eckard von Dersch - biskup Wormacji
 Eckard Henscheid – niemiecki pisarz
 Eckard Koltermann – niemiecki muzyk i kompozytor
 Eckard Lefèvre – niemiecki filolog klasyczny
 Eckard Reiß – niemiecki historyk
 Eckard Trylus - niemiecki lekkoatleta

Osoby noszące nazwisko Eckard 
 Dietrich Gotthard Eckard (1696–1760) – niemiecki prawnik
 Max Eckard (1914–1998) – niemiecki aktor

Męskie imiona germańskie